Контрольный выстрел — многозначный термин.
 Последний добивающий выстрел в жертву, гарантирующий смерть. Обычно в голову.
 Одно из ранних прокатных названий фильма «Неудержимый».
 «Контрольный выстрел» — спектакль.